Csonkás (Nagyszőlős község), település Kárpátalján, a Beregszászi járásban
 Csonkás (Tiszaújlak község), település Kárpátalján, a Beregszászi járásban